Аниф () — немецкий топоним.

 Аниф — коммуна в Австрии.
 Аниф — старинный замок в южной части Зальцбурга.
 Аниф — бывшее название футбольного клуба «Лиферинг».